Rádio Igaraçu é uma estação de rádio brasileira com sede em Parnaíba, PI, e opera na frequência 95,7 MHz FM. Fundada em 15 de janeiro de 1985 na frequência AM 550 kHz, pertence ao médico e ex-governador do Piauí Mão Santa. Foi afiliada da Rádio Globo até dezembro de 2014; após o término da parceria, ela seguiu como afiliada da Rádio Verdes Mares retransmitindo jornadas esportivas e alguns noticiosos da emissora.

Em agosto de 2019, tem início a transmissão da Rádio Igaraçu no FM 95,7 em fase experimental. A previsão é de que a nova frequência atinja mais de 40 cidades do Norte piauiense, Maranhão e Ceará. Em outubro, a programação estreia de forma definitiva.

Estações de rádio do Piauí